Борис Белоцерковский:
 Белоцерковский, Борис Григорьевич (род. 1954) — российский бизнесмен, владелец крупнейшего в России вендингового оператора «Ювенко», сын Г. Б. Белоцерковского.
 Белоцерковский, Борис Ефимович (1922—2007) — советский и российский учёный.